Ян (Иоганн) Слуни́чко (, ; ,  — , ) — чешско-немецкий скрипач и музыкальный педагог.

Учился в музыкальной школе Юлиуса Теодора Хёгера, затем в 1864—1870 гг. в Пражской консерватории у Морица Мильднера и Антонина Бенневица, соученик Отакара Шевчика и Флориана Зайица. Преподавал скрипку и фортепиано в Оравице.

С 1875 года жил и работал в Аугсбурге, преподавал в городской консерватории, с 1905 года её директор; среди его учеников Йост Раба. Дирижёр городского певческого общества, концертмейстер оркестра. Автор шести скрипичных сонат, многих других пьес для своего инструмента, дидактических сочинений.

Примечания

Литература 
 Fritz Meyer. Johann Slunicko in der Violinliteratur. Fingerzeige für lehrende und lernende Geiger. — Augsburg: Böhm & Sohn, 1925. — 68 S.

Скрипачи Чехии
Скрипачи Германии
Академические музыканты Чехии
Академические музыканты Германии
Музыкальные педагоги Германии